NHP et nhp sont des sigles, ou des abréviations, qui signifient :

 NHP, l'abréviation de nouvel Hôtel de police ;
 NHP, National Historical Park (littéralement « parc historique national », en anglais), aux États-Unis ; Les parcs historiques nationaux sont gérés par le National Park Service (NPS) ;
WP:NHP, "N'hésitez pas!", l'un des principes de Wikipédia.
 NHP, Normalhöhenpunkt (littéralement « point d'altitude normale », en allemand), défini en 1879 (NHP 1879, abréviation de ), puis en 1912 (NHP 1912, abréviation de ) ; (voir également l'article Normalnull) ;
 NHP, non-human primates (littéralement « primates non-humains », en anglais), un ensemble artificiel désignant toutes les espèces de l'ordre des Primates, exceptés Homo sapiens ;
 NHP, Nottingham Health Profile, la dénomination anglaise de l'« indicateur de santé perceptuelle de Nottingham » (ISPN), l'une des échelles de mesure de la qualité de vie ;
 NHP, Necrotising hepatopancreatitis, la dénomination anglaise de l'« hépatopancréatite nécrosante » (HPN) ;
 nhp, Nominal horsepower, la dénomination anglaise de « cheval vapeur – nominal – », une unité d'usage utilisée au  pour les navires à vapeur afin d'estimer leur puissance « nominale » (selon la surface du piston et sa vitesse, sous une pression de vapeur de 7 psi – 48 kPa –) ;

NHP est un code qui désigne :
 nhp, le code ISO 639-3 désignant le « nahuatl de l’Isthme-Pajapan », un dialecte de la langue nahuatl.

Notes 

Abréviation
Code